Арбат:
 Арбат — вулиця в Москві.
 Арбат — район Москви.
 Арбат — колишнє селище в Свердловській області, батьківщина російського державного діяча Віктора Зубкова.
 Арбат — село в марзі Арарат, Вірменія.
 МФК «Арбат» — московський міні-футбольний клуб, що існував у 2002—2006 роках.

Див. також 
 Новий Арбат — вулиця в  Москві.
 Арбатська вулиця — вулиця в різних  населених пунктах держав колишнього СРСР.